Valea Șesii poate fi:
Valea Șesii (Bucium), Alba
Valea Șesii (Lupșa), Alba